Riemens ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Riemens (geb. 1958), niederländischer Fußballspieler
 Leo Riemens (1910–1985), niederländischer Musikologe
 Wim Riemens (1933–1995), niederländischer Fotograf